Ереб (також Еребос, Еребус) —  грецький бог темряви.
 Ереб — роман-трилер австрійської письменниці Урсули Познанскі

Еребус 

 HMS Еребус — назва п'яти кораблів ВМС, найбільш відомі:
 HMS Erebus (1826) — корабель експедиції сера Джона Франкліна для пошуку Північно-Західного проходу;
 HMS Erebus (1916) — корабель Королівських ВМС Великої Британії.
 Гора Еребус — вулкан Антарктики.
 Еребус — кратер на Марсі.
 Еребус — льодовий язик в Мак-Мердо (протока).